Martello-Turm oder englisch Martello tower kann sich beziehen auf:
 etwa 164 verschiedene Befestigungen aus der Zeit der Napoleonischen Kriege, siehe  Martello-Turm 
 ein Nationaldenkmal des Staates Sierra Leone, siehe Martello-Turm (Sierra Leone)
 eine Felsformationen auf den Südlichen Shetlandinseln, siehe Martello Tower (King George Island)